Ванк (, дослівно — «монастир») — вірменські села:

 Ванк (Гадрут) — село у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка
 Ванк (Мартакерт) — село у Мартакертському районі, Нагірно-Карабаська Республіка